CHF - código ISO 4217 do franco suíço, moeda oficial da Suíça.
 Centros de história da família - locais de pesquisa genealógica ligados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Desambiguações de siglas